1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

4. stoletje | 5. stoletje | 6. stoletje | 7. stoletje | 8. stoletje | 9. stoletje | 10. stoletje 

 Druga stoletja  

Sedmo stoletje obsega leta od 601 do vključno 700. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 600 do 699.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po sedmem stoletju so pisana ležeče.

 
07